Фате́ева — русская фамилия, женская форма фамилии . Известные носительницы: Фатеева, Марина Васильевна — советский, российский и греческий тренер по художественной гимнастике, заслуженный тренер России.
 Фатеева, Мария Николаевна (1910—?) — советский художник-постановщик.
 Фатеева, Матрёна Ивановна (1918—2015) — бригадир полеводческой бригады свеклосовхоза Соседского района Пензенской области, Герой Социалистического Труда.
 
 Фатеева, Ольга Александровна (род. 1984) — российская волейболистка.